Córrego Malheiro é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Malheiro, Córrego
Malheiro